Unter Black Prince versteht man

 Edward of Woodstock (1330–1376), englischer Thronerbe
 Black Prince (Panzer), britischer Infanteriepanzer
 eine Anzahl von Schiffen der Royal Navy, siehe HMS Black Prince
 Black Prince (Schiff, 1938), ein norwegisches Kombischiff, im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht als Wohn- und Zielschiff genutzt
 Black Prince (Schiff, 1966), ein norwegisches Kreuzfahrtschiff 
 ein 1920 von der britischen Black Prince Motors hergestelltes Cyclecar
 ein geplantes britisches Raketenprogramm, siehe Black Prince (Rakete)